En esta enciclopedia, el término normalidad puede referirse:

En química
a la normalidad (N), el número de equivalentes de soluto dividido entre el volumen de la disolución en litros;

En las ciencias de la salud

a la nueva normalidad, el regreso a las condiciones (económicas, sociales, laborales, etcétera) habituales, es decir, a las anteriores a un periodo de crisis, por ejemplo después de la pandemia por COVID-19;

En estadística
a la normalidad, una de las distribuciones que aparecen con más frecuencia aparece en probabilidad y estadística, representada gráficamente con una campana de Gauss.